Maljutin ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Andrejewitsch Maljutin (um 1890–1932), russischer Maler, Karikaturist und Plakatkünstler
 Martin Wladimirowitsch Maljutin (* 1999), russischer Schwimmer
 Maxim Sergejewitsch Maljutin (* 1988), weißrussischer Eishockeytorwart, siehe Maksim Maljuzin
 Sergei Wassiljewitsch Maljutin (1859–1937), russischer Maler

Siehe auch:
 Maljutina